

Personnage

 Saint Vénérand d'Évreux
 Saint Vénérand de Clermont

Commune

 Saint-Vénérand (Haute-Loire)

Monument
 Église Saint-Vénérand de Laval (Mayenne)
 Dolmen de la Croix de Saint Mauxe et Saint Vénéran